Swiss Indoors Basel 2013 — 44-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Базеле, Швейцария, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2013 году турнир прошёл с 21 по 27 октября.

Первой ракеткой одиночного турнира был Хуан Мартин дель Потро (тогдашняя 5-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Второй раз подряд в финале встретились Хуан Мартин дель Потро и Роджер Федерер и победу вновь одержал аргентинец.
 Хуан Мартин дель Потро выигрывает 4й одиночный титул в сезоне и 17й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Роджер Федерер выходит в финал турнира в Базеле в 10й раз всего и 8й год подряд.
 Роджер Федерер вышел в 3й одиночный финал в сезоне и 113й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Доминик Инглот и Трет Конрад Хьюи выигрывает 1й совместный титул в сезоне и 2й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Swiss Indoors Basel

 Мировой тур ATP 2013

 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швейцария
Теннис
Октябрь 2013 года
2013